Tanka (etnička skupina)
 tanka (mač) ili habaki
 tanka (japansko pjesništvo)
 thangka ili tanka, tibetsko slikarstvo na svili
 Tanka (pokret), militantni pokret poljodjelaca u istočnom Bengalu